Miejscowość bądź gmina w USA
 Rockvale – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont w USA
 Rockvale (ang. Rockvale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle w USA